Дми́трий Федосе́ев:
 Федосеев, Дмитрий Борисович (род. 1965) — российский футболист, игрок и тренер по мини-футболу, футбольный функционер.
 Федосеев, Дмитрий Валерианович (род. 1934) — доктор химических наук, специалист по физической химии поверхностных явлений и химической кинетике.